Augusto Teixeira Vasseur (Rio de Janeiro, 3 de setembro de 1899 - 8 de dezembro de 1969) foi um  pianista, violinista e compositor brasileiro.

Discografia 
 No morro (Eh! Eh!)

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Violonistas do estado do Rio de Janeiro